Randvere (Laimjala)
 Randvere (Lääne-Saare)
 Randvere (Viimsi)